Il singolare  del BRD Arad Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Facundo Bagnis era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nei quarti di finale.

Adrian Ungur ha battuto in finale Marius Copil 6–4, 7–6(7–3).

Teste di serie

  Tobias Kamke (ritiro)
  Guillaume Rufin (secondo turno)
  Adrian Ungur (Campione)
  Marius Copil (finale)

  Flavio Cipolla (primo turno)
  Malek Jaziri (secondo turno)
  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Guido Andreozzi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BRD Arad Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013